La temporada 2011-12 de La Liga (coneguda com a Liga BBVA per raons publicitàries) fou la 81a des del seu establiment. El FC Barcelona era el vigent campió, havent guanyat el seu 21è trofeu la temporada passada per tercer any consecutiu. El RCD de La Corunya, per primera vegada en 20 anys, no participava en la categoria, en canvi, hi tornava el Real Betis Balompié després de dos anys d'absència, acompanyat pel Rayo Vallecano de Madrid, i el Granada CF, que hi havia participat per última vegada feia 35 anys (1975-1976).

La competició va començar el 27 d'agost de 2011 i acabà el 13 de maig de 2012. Inicialment estava previst que comencés el dia 20 d'agost, però l'AFE, amb el suport de tots els futbolistes, va convocar una vaga com a mesura de pressió per aconseguir millors condicions en el conveni col·lectiu, de manera que no es va poder disputar la primera jornada de lliga en la data fixada. Això va ocasionar que, després d'un estira-i-arronsa (ronda de conversacions), es canviés la jornada inaugural al cap de setmana del 22 de gener de 2012 i, la vintena, al 2 de maig de 2012.

Equips i estadis 

El Deportivo La Coruña, l'Hèrcules CF d'Alacant i l'UD Almería van baixar a Segona divisió, ja que van acabar com a tres últims classificats la temporada anterior. El Deportivo va baixar a Segona divisió després de vint temporades a la màxima categoria, mentre que l'Almería va acabar amb la ratxa de quatre anys a primera i l'Hércules va tornar a Segona divisió.

Els tres equips que van baixar van ser reemplaçats per tres equips de la Segona divisió. El Reial Betis, guanyador, va pujar a la màxima categoria després de dos anys sense ser-hi present, el segon classificat Rayo Vallecano, va pujar després de vuit anys en nivells inferiors. Tots dos equips van aconseguir la promoció directa.

El tercer equip es va decidir en els play-offs de promoció, on el Granada CF va pujar per primera vegada en 35 anys, passant-ne 26 d'ells a Segona divisió B i a Tercera divisió.

Classificació 

||rowspan=3 style="background-color:#F9F9F9;"|

||rowspan=2 style="background-color:#F9F9F9;"|

Evolució de la classificació

Quadre de resultats

Calendari i resultats

Referències 

2011
Competicions futbolístiques del 2011
Competicions futbolístiques del 2012